Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1979./80. je osvojila momčad Bosne iz Sarajeva.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 nsl.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. – 1991. 
 kosmagazin.com 
 Od Starog Placa do vrha Europe

2. savezna liga

Zapad

Republičke lige (3. rang)

Hrvatska liga 

 Izvori: 
 Sinjska košarkaška bajka

IV. i niži rangovi natjecanja

Hrvatska

Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak 
Igrano tijekom 1980. gogine. 
4. rang natjecanja u 1979./80., 5. rang u 1980./81. 
Sudionici:
 Dubrava Zagreb
 Ivan Lola Ribar Zabok
 Maksimir Zagreb
 Moslavina Kutina
 Polet Duga Resa
 Radnik Velika Gorica
 Rudeš Zagreb
 Sisak
 Trstik '74 Zagreb
 Turbina Karlovac
 Izvori: 
 KK Maksimir

Izvori 
  

1979-80